Dieser Artikel behandelt die Schweizer Fussballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

Schweizer Aufgebot

Spiele der Schweiz 

Schweiz
1996